Сен-Сове́р-Кампріє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 65 км на північний захід від Монпельє, 80 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 214,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки

Посилання 
 Сен-Совер-Кампріє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-Кампріє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-Кампріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Гар